Золотая бутса Чемпионшипа Английской футбольной лиги ( — ежегодная английская футбольная награда, вручаемая лучшему бомбардиру завершившегося сезона Чемпионшипа Английской футбольной лиги, второго по силе дивизиона в английском футболе с 2004 года. Натан Эллигтон стал первым обладателем «Золотой бутсы Чемпионата Футбольной лиги», забив 24 гола в 45 матчах в сезоне 2004/05. Питер Уиттингем является последним лауреатом премии, забив 22 гола в 49 матчах в сезоне 2009/10.

Список обладателей награды 
В таблице указаны обладатели награды по сезонам, а также их клуб, общее количество голов и матчей, а также коэффициент эффективности (отношение голов к сыгранным матчам).

Легенда:
 † означает, что в сезоне было несколько обладателей награды
 C означает, что клуб, за который выступал обладатель награды, стал победителем Чемпионата Футбольной лиги в этом сезоне
 P означает, что клуб, за который выступал обладатель награды, вышел в Премьер-лигу
 T означает, что обладатель награды был включён «команду года» по версии ПФА в этом сезоне

См. также 
 Золотая бутса английской Премьер-лиги

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионшип Английской футбольной лиги